Чемпионат Нижегородской области по футболу 2019 — чемпионат по футболу среди команд Нижегородской области 2019-го года. В турнире принимали участие 11 команд. Турнир прошёл в два круга. За победу начислялось 3 очка, за ничью — 1 очко, за поражение — 0 очков. Звание чемпиона области защищал «Шахтёр» (Арзамас), чемпионом благодаря победе в последнем туре в четвёртый раз в своей истории стал клуб «Спартак» (Богородск). Серебряные медали завоевал «Шахтёр» (Арзамас), бронзовые — «Спартак» (Бор).

Клубы-участники 

* — Дублирующий состав, основная команда выступала в первенстве Третьего дивизиона в зоне «Приволжье». Команда представляет посёлок Ковернино (Ковернинский район), но базируется и проводит домашние матчи на территории спортивно-оздоровительного комплекса «Мирный» (д. Оскордино, Городецкий район)
** — Дублирующий состав, основная команда -  «Локомотив-НН» (Нижний Новгород) выступала в первенстве Третьего дивизиона в зоне «Приволжье».
*** — Дублирующий состав, основная команда -  «Химик» (Дзержинск) выступала в первенстве Третьего дивизиона в зоне «Приволжье».

Итоговая таблица

Результаты матчей 
 •  •

Бомбардиры 

* – в скобках — голы, забитые с пенальти.

Посещаемость 

* – средняя посещаемость дана без учёта матча 14-го тура Элком-ДЮСШ-НИК Нижний Новгород 2:1 Водник-СШОР-8 Нижний Новгород, данные по посещаемости для которого не приведены

Примечания

Ссылки 
 Расписание и результаты игр

Футбол в Нижегородской области
Региональные футбольные турниры России
Спорт в России в 2019 году
Футбол в России в 2019 году
Спортивные соревнования в Нижегородской области